Empire Stadium – impianto sportivo a Gezira, sull'isola di Malta
 Empire Stadium – impianto sportivo a Vancouver, in Canada
 Empire Stadium – impianto sportivo prima denominazione dello stadio londinese di Wembley, nel Regno Unito